Andrzej Bereszyński (ur. 1946) – polski zoolog
 Bartosz Bereszyński (ur. 1992) – polski piłkarz nożny
 Przemysław Bereszyński (ur. 1969) – polski piłkarz nożny
 Zbigniew Bereszyński (ur. 1956) – polski publicysta